Roemer (wijnglas), drinkglas
 Roemer Visscher, oud-Nederlands dichter
 Astrid Roemer, Surinaams-Nederlands schrijfster
 Emile Roemer, Nederlands politicus
 Karl Roemer, Duits jurist